Il singolare maschile dell'AEGON International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Dmitrij Tursunov era il detentore del titolo, tuttavia ha scelto di non partecipare a questa edizione.
L'ultimo incontro del torneo è stato vinto agevolmente dal francese Llodra, che in due set liquida il collega Garcìa-Lòpez.

Teste di serie

 Nicolás Almagro (secondo turno, ritirato)
 Feliciano López (primo turno)
 Gilles Simon (quarti di finale)
 Julien Benneteau (quarti di finale)

 Guillermo García López (finale)
 Horacio Zeballos (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (semifinali)
 Michaël Llodra (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

AEGON International 2010
ATP World Tour 2010